One Life steht für:
 One Life, Single (1961) von Robert Goulet
 One Life (dt. Titel Mein Weg als Arzt und Mensch), Autobiografie (1969) von Christiaan Barnard
 One Life, Single (1985) von Laid Back
 One Life, Single (1989) von Glen Goldsmith
 One Life, Single (1997) von The Pillows
 One Life, Album (2006) von Johnny Clegg
 One Life, Album (2008) von Mai Kuraki
 One Life (No-Angels-Lied), Lied (2009) von No Angels
 One Life (dt. Titel Unser Leben – Der Film), britischer Tierdokumentationsfilm (2011)
 One Life, Lied (2011) auf Storms von Hedley (Band)
 One Life, Lied (2011) auf The Awakening von James Morrison (Sänger)
 One Life, Lied (2013) auf Journals von Justin Bieber
 One Life, Single (2013) von Madcon
 One Life, Album (2014) von Elena Paparizou
 One Life, Lied von Ed Sheeran im Film Yesterday (2019) und in der Touredition des Albums = (2021)

1 Life steht für:
 1 Life, Album (2004) von Xandee

Siehe auch:
 Ein Leben
 Une vie
 1 Live